Mohai Tamás (1965– ) énekes, gitáros, zeneszerző
Mohai Tamás (1988– ) színművész